Tomschik ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Tomschik (1867–1945), österreichischer Gewerkschafter und Politiker (SDAP)
 Leopold Tomschik (1903–1944), österreichischer Sozialdemokrat und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Marie Tomschik (1871–1930), eine österreichische Opernsängerin (Alt)

Siehe auch:
 Tomczyk